Meiningen (Ausztria)
Meiningen (Németország)
Szász–Meiningeni Hercegség német történelmi állam (1680–1918), Meiningen székhellyel